Чула Виста има више значења:
 Чула Виста
 Чула Виста (округ Завала, Тексас)
 Чула Виста (округ Камерон, Тексас)
 Чула Виста (округ Маверик, Тексас)